Sankuru ist der Name
 eines Flusses in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Sankuru (Fluss)
 einer Provinz der Demokratischen Republik Kongo, siehe Sankuru (Provinz)